Romay ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Romay (* 1959), spanischer Basketballspieler
 Fulgencia Romay (* 1944), kubanische Leichtathletin
 Juan Romay (1925–2009), argentinischer Fußballspieler